„Специализирана очна болница за активно лечение Бургас“ (СОБАЛ Бургас) е единствената специализирана очна болница в Бургаска област. Създадена е през 2008 г.

Разполага с 2 операционни зали и стационар с 13 легла. Специалистите работят с високотехнологична апаратура за диагностика и лечение на катаракта, глаукома, диабетна ретинопатия, макулна дегенерация и др. очни заболявания.

В болницата се извършват всички високоспециализирани изследвания на зрението, като с основно значение за установяване на промени в окото са:
 флуоресцеинова ангиография (т.нар. цветни снимки);
 компютърна периметрия – определя периферното зрение в проценти;
 оптична кохерентна томография (ОСТ) – уникален метод, с който чрез 3D сканиране се откриват в най-ранни етапи глаукома, диабетна ретинопатия, макулна дегенерация и др.;
 пахиметрия – изследване на дебелината на роговицата; чрез пахиметрията се преизчислява с точност вътреочното налягане;
 А- и В-ехография.

Очна болница „Бургас“ работи по договор с НЗОК по очните клинични пътеки. За отстраняване на „перде на окото“ се прилага методът на т.нар. ултразвукова факоемулсификация, при който потъмнялата леща се разбива с ултразвук и се изсмуква, а на нейно място се поставя изкуствена вътреочна леща. Болницата предлага всички условия за възстановяване след оперативна интервенция.

Външни препратки 
 Уебсайт на Очна болница „Бургас“

Сгради и съоръжения в Бургас
Бургас
Офталмология